Бржетислав Долейший (; 20 сентября 1928 — 28 октября 2010) — чехословацкий футболист, игравший на позиции вратаря.

Карьера игрока

Клубная 
За свою карьеру выступал в пражских клубах «Дукла» и «Славия».

В сборной 
В сборной сыграл 19 игр, из них четыре на чемпионате мира 1958 года. Самой памятной игрой для него стала игра против Бразилии 5 августа 1956 года на стадионе Маракана, когда Долейший своим ударом с пенальти принёс чехословакам победу со счётом 1:0.

После карьеры 
После карьеры Долейший жил в США, в Лос-Анджелесе. В 2007 году он получил особую премию Вацлава Йири за вклад в чехословацкий футбол.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Чешско-Моравского футбольного клуба
 Gólman Dolejší (†82), který vychytal Brazílii, zemřel

Футболисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки ФК «Дукла» Прага
Игроки ФК «Славия» Прага